Il singolare  dello  Samarkand Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Denis Istomin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dušan Lajovic ha battuto in finale Farruch Dustov 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Igor' Kunicyn (primo turno)
  Andrej Golubev (quarti di finale)
  Dušan Lajovic (Campione)
  Kamil Čapkovič (primo turno)

 Farruch Dustov (finale)
 Ivan Serheev (quarti di finale)
 Brydan Klein (secondo turno)
 Andrej Martin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Samarkand Challenger 2012